Augustówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Augustówka, quartier de Varsovie
 Augustówka, village de la voïvodie de Lublin
 Augustówka, village de la voïvodie de Mazovie
 Augustówka, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie